Лусаґюх () — села у Вірменії:

 Лусаґюх (Араґацотн) — у марзі (області) Араґацотн.
 Лусаґюх (Армавір) — у марзі Армавір.